A Tarna név jelentései:

 Tarna patak Magyarországon, a Zagyva bal oldali mellékvize.
 Tarna (Trnava pri Laborci) község Szlovákiában a Kassai kerület Nagymihályi járásában.